La palabra japonesa Akebono (曙), nuevo amanecer, puede hacer referencia a:

 El Akebono, un destructor de la Clase Ikazuchi, activo desde 1899 hasta 1921.
 El Akebono, un destructor de la Clase Fubuki, activo desde 1931 y hundido en 1942.
 El luchador de sumo retirado Akebono Tarō (曙太郎).
 Un cultivar de Epimedium grandiflorum de flor lila pálido